Osoby o nazwisku Dollo:
 Benny Dollo – indonezyjski trener piłkarski
 Louis Dollo – belgijski paleontolog i ewolucjonista

Inne:
 Prawo Dollo – hipoteza wysunięta przez Louisa Dollo